На Евровидении 2003 Ирландию представил Микки Харт с песней We've Got the World. Ирландия заняла 11 место с 53 баллами. Наибольшее количество баллов (12) Ирландия получила от Великобритании; максимальное количество баллов (12) Ирландия присудила Норвегии.

Выставленные очки Ирландии другими странами:

Очки, выставленные Ирландией другим странам:

Примечания 

Страны на «Евровидении-2003»